Рахиль:

 Рахиль — одна из двух жён патриарха Иакова.
 Рахиль — мраморная скульптура Рахили, созданная Микеланджело.